Frithjof Sælen est un nom pouvant désigner:

 (1892-1975), gymnaste olympique norvégien
 (1917-2004), écrivain et illustrateur norvégien

Voir aussi

Sælen, Frithjof